Luca Ceccarelli – calciatore italiano, nato il 20 marzo 1983
 Luca Ceccarelli – allenatore di calcio e ex calciatore italiano, nato il 24 marzo 1983